Lizhuangzi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lizhuangzi (ort i Kina, lat 39,98, long 117,31), Tianjin, 
 Lizhuangzi (ort i Kina, lat 39,00, long 117,53), Tianjin, 

Robotskapade Kinaförgreningar